Sclerotinia är ett släkte av svampar. Sclerotinia ingår i familjen Sclerotiniaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Disksvampar
Sclerotinia